Ранчо ла Флорида има више значења:

 Ранчо ла Флорида (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Флорида (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ла Флорида, Педро Кезада Мартинез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику